SAP - kratica za socijalistička autonomna pokrajina (Vojvodina, Kosovo)

Kratice